Berkowitz ou Berkovitz est un patronyme porté notamment par :
 Liane Berkowitz (1923-1943), une résistante allemande au nazisme,
 David Berkowitz (né en 1953), un tueur en série américain,
 Daisy Berkowitz, autre nom de Scott Putesky (1968-2017), un guitariste du groupe américain Marilyn Manson.

Corps célestes 
 (25657) Berkowitz, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme juif